МФК «Криста́лл Херсон» () — украинский футбольный клуб из Херсона. Основан в 1961 году. С сезона 2006/2007 по сезон 2010/2011 (включительно) в чемпионатах Украины не участвовал. В 2011 году возобновил выступления в чемпионатах Украины среди профессиональных команд. В весенней части сезона 2016/17 снялся с соревнования из за финансовых проблем.

Прежние названия 
 1961—1992: «Кристалл»
 1992—1994: «Таврия»
 1995: «Водник»
 1996—1999: «Кристалл»
 2000—2002: СК «Херсон»
 2002—2017: «Кристалл»
 2017—: МФК «Кристалл»

История

История футбола в Херсоне

Дореволюционные годы 

Футбольные команды в Херсоне были созданы ещё в начале XX века. Пионером стал «Херсонский спортивный клуб». В 1908 году появилась рабочая команда «Велзевул» и ряд диких команд без названия. Команда спортивного клуба в официальных соревнованиях участия не принимала, проводила только футбольные состязания с моряками иностранных судов. Херсонские футболисты в то время имели лишь одно поле, как для тренировок, так и для игр, которые находились на пустыре на месте нынешней площади Свободы.

В 1913 году сборная города приняла участие в первенстве юга России, где уступила только будущим победителям — одесситам.

Первая мировая война помешала дальнейшему развитию футбола на Херсонщине. И только после установления Советской власти состоялось его возрождение. Пионерами советского футбола стали команды: «ІІІ Коминтерн», «Сокол», «Волна». Уже в 1921 году херсонцы участвовали в первенстве Украины.

В 1924 году была организована футбольная секция, она стала настоящим организационным центром футбола города. В этом году впервые было проведено первенство города. Первым чемпионом стала команда «Водник».

Послевоенные годы 
Послевоенный футбол в городе начинается с участия команды херсонцев в 1946 году в Спартакиаде Украины, где они занимают второе место и получает право выступать среди мастеров второй группы на первенстве страны.

1-я команда мастеров Херсона, «Спартак», дебютировала в первенстве в Киеве в мае 1947 года. Первый блин вышел комом — херсонцы уступили армейцам 0-5. Зато в повторном поединке одержали первую в истории победу 2-1.

С 1950 по 1957 годы «Спартак» принимал участие только в первенстве Украинской ССР, и трижды в 1951, 1953 и 1955 годах становился победителем зональных соревнований. В финале занимал вторые места.

С 1958 года команда вновь выступает в классе «Б». Наивысшее достижение: в 1966 году «Локомотив» (Херсон) финишировал на втором месте в зоне и ему было дано право разыграть бронзовые награды первенства республики. С 1968 года херсонцы — участники первенства страны в классе «А». В 1975 году «Локомотив» занял последнее место в зоне УССР второй лиги чемпионата СССР и потерял место среди команд мастеров.

«Кристалл»

Команда КФК 
Футбольная команда «Кристалл» была организована на Херсонском полупроводниковом заводе в 1961 году. Организатором и первым тренером этой команды был А. П. Фролов. Свой вклад в становление коллектива внесли А. Волонтырь, А. Дудочкин, В. Подымский, В. Алутин и А. Родин. Первый успех пришёл к «Кристаллу» в 1969 году, когда заводчане под руководством тренера В. А. Слатенко стали чемпионами города. В 1970 году победив в финальном поединке генический «Сельстрой» со счётом 2:0, «Кристалл» впервые стал обладателем Кубка области. В дальнейшем команда начала участвовать в первенстве области, а в сезоне 1974 года приняла старт в первенстве Украинской ССР среди команд коллективов физкультуры, заняв третье место в зоне среди восьми участников.

Наибольший успех «Кристалла» как любительской команды приходится на 1975 год. Финалист Кубка области, чемпион города и области. Все эти годы командой продолжал руководить В. А. Слатенко. Ему доверили заниматься и формированием команды мастеров, когда после неудачного сезона «Локомотив», заняв последнее место, должен был покинуть вторую лигу. Но по просьбе партийных и хозяйственных руководителей, общественности областного центра за Херсоном было сохранено место в чемпионате страны. Защищать спортивную честь Херсонщины было доверено «Кристаллу».

Команда мастеров 

1976 (вторая лига, шестая зона)
Перед дебютом во второй лиге команду пришлось собирать с нуля. Костяк составляли заводские футболисты. С. Черкасов, Л. Салабуда, В. Андриевский, С. Веремеев и другие перешли в разряд мастеров. Из «Локомотива» были приглашены А. Черненко, В. Кравченко и Ф. Варавенко. Не обошлось и без усиления из других команд. В. А. Слатенко перешёл на должность начальника команды. На должность старшего тренера был приглашён Евгений Лемешко, который за два года до этого привёл николаевский «Судостроитель», к золотым медалям украинской зоны второй лиги чемпионата СССР, и был уволен после неудачного выступления николаевцев в переходном турнире за место в первой лиге. В Херсоне Лемешко перестроил тренировочный процесс, установил контакт с игроками и в итоге футболисты в дебютном сезоне заняли 5 место из 20 команд, как окажется впоследствии это место команда сможет лишь повторить в 1990 году, но подняться выше её не удастся.

1977—1991
С 1977 года «Кристалл» стал «середняком» зоны Украинской ССР второй лиги, не вылетая, но и не подымаясь выше пятого места.

Чемпионаты Украины 
С 1992 года начали проводиться чемпионаты Украины. В первом турнире «Кристалл» выступал в первой лиге и занял 10 место среди 14 участников и выбыл в только что сформированную вторую лигу. В этом же сезоне команда поменяла название став «Таврией», потом было имя — «Водник», под этими названиями команда не достигла никакого успеха.

Когда было возвращено название «Кристалл» — пришёл успех. В седьмом чемпионате Украины херсонцы, одержав 15 подряд побед, стали победителями группы «Б» с отрывом от второго места в 21 очко. В матчах плей-офф «Кристалл» уступил донецкому «Металлургу» и не вышел в первую лигу. В 2000 году клуб опять сменил название, став СК «Херсон». Под этим названием команда выходила в финал Кубка второй лиги, где уступила «Борисфену» 0:2. В 2002 году вернулось историческое название «Кристалл». После сезона 2005/06 гг. херсонцы снялись с чемпионата Украины и выступали в чемпионате области. В 2011 году «Кристалл» возобновил выступления в чемпионатах Украины. В 2020 году вышел в первую лигу чемпионата Украины.

В 2022 году, из-за вторжения в Украину российских войск и временной оккупации Херсона клуб приостановил выступления в чемпионате Украины

Символика клуба

Клубные цвета

Тренеры команды 
Список старших тренеров команды с 1961 по 1991 годы

Список главных тренеров команды с 1992 по 2006 годы

Список главных тренеров команды с 2011 года по настоящее время

Выступления клуба на внутренней арене

Выступления в первеснтве СССР (1976—1991)

Выступления в первенстве Украины (с 1992)

Трофеи

Национальные чемпионаты

СССР 
Чемпионат УССР (Первенство СССР, вторая лига, украинская зона):
 5 место (2 раз): 1976, 1990

Украина 
Первая лига Украины:
 10 место в группе: 1992
Вторая лига Украины:
 Победитель: 1997/98
 Серебряный призёр (4 раза): 1995/96, 1998/99, 2004/05, 2019/20
Кубок Второй лиги Украины:
 Финалист: 1999/2000

Региональные соревнования 
Первенство Херсонской области:
 Победитель (2 раза): 1975, 2010
Кубок Херсонской области:
 Обладатель (2 раза): 1970, 2011
 Финалист (3 раза): 1972, 1975, 2009

Рекорды

Рекорды игроков

По количеству матчей 
Список игроков с наибольшим количеством игр в чемпионатах СССР

По количеству голов 
Список игроков с наибольшим количеством голов в чемпионатах СССР

См. также 
 Список футбольных клубов Украины
 Чемпионат Херсонской области по футболу

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт МФК «Кристалл Херсон»
 ФК «Кристалл» (Херсон) в Фейсбук

Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Херсона
Футбольные клубы Херсонской области